Клено́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.
 У місті Київ:
 Кленовий провулок — провулок у Печерському районі (Звіринець);
 Кленовий провулок — провулок у Деснянському районі (Селище Радистів).
 Кленовий провулок — провулок у місті Полтава.
Кленовий провулок — провулок у місті Радивилів.
 Кленовий провулок — провулок у місті Суми.
 Кленовий провулок — провулок у місті Хмельницький.

Провулки